Південна провінція — адміністративна одиниця у Замбії
 Південна провінція — адміністративна одиниця у Камеруні
 Південна провінція — адміністративна одиниця на Мальдівах
 Південна провінція — адміністративна одиниця Нової Каледонії
 Південна провінція — адміністративна одиниця в Руанді
 Південна провінція — адміністративна одиниця у Сьєрра-Леоне
 Південна провінція — адміністративна одиниця на Шрі-Ланці